Шароле́ () — термін, що має такі значення:
 Шароле — історична область у Франції, що розташовується навколо міста Шароль на півдні Бургундії.
 Канал Шароле — інша назва Центрального каналу у Франції.
 Шароле — порода великої рогатої худоби.

Див. також 
 Шароль